Salla (Estland), plaats in de Estische provincie Lääne-Virumaa
 Salla (Finland), plaats in het Finse landschap Lapin maakunta
 Salla (Oostenrijk), plaats in de Oostenrijkse deelstaat Steiermark